Великая осада Мальты (1565) — осада Османской империей острова Мальты, принадлежащего Мальтийскому ордену.
  (1798—1800) — осада британцами острова Мальта в 1798—1800 годах во время французской оккупации острова, завершившаяся капитуляцией французского гарнизона.
 Осада Мальты (1940—1943)
 «Осада Мальты» — роман Вальтера Скотта, написанный в 1831—1832 годах и впервые опубликованный в 2008 году.

Осады по городам